Innerstträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Innerstträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (22,1 ha)
Innerstträsket, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (4,8 ha)

Se även
Innerträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn